Алекса́ндр Ива́нович Ла́зарев:

 Лазарев, Александр Иванович (1858—1913) — генерал-майор (1910), коннозаводчик.
 Лазарев, Александр Иванович (1923—1993) — советский учёный в области оптических исследований.
 Лазарев, Александр Иванович (1928—2001) — советский и российский фольклорист, литературовед, краевед.
 Лазарев, Александр Иванович (род. 1954) — советский футболист.